Nyssa – starożytna nazwa Nevşehir w Kapadocji (Turcja)
 Nyssa – starożytne miasto w Karii na terenie współczesnej Turcji
 Nyssa – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Malheur
 Nyssa – naukowa nazwa roślin z rodzaju błotnia z rodziny dereniowatych

Zobacz też 
Nisa, Nysa